Pataruman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pataruman, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Pataruman, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar